sona nyelv
 sona nép Zimbabwében

Települések
 Olaszország
 Sona, település Verona megyében
 Románia
 Sona (románul Șona), település Brassó megyében
 Szépmező (románul Șona), település Fehér megyében

Egyéb
 „A szökés” című sorozatban:
az egyik epizód eredeti címe (magyar címe Önvédelem)
 Sona, a 3. évad börtöne
 A Star Trek: Űrlázadás című filmben a Son’a faj

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok